

Astronomia 
 Buffy – soprannome dell'oggetto trans-nettuniano 2004 XR190

Musica 
 Buffy – album di Buffy Sainte-Marie del 1974

Onomastica 
 Buffy – nome proprio di persona femminile inglese

Televisione 
 Buffy Anne Summers (detta Buffy) – personaggio protagonista della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Buffy – personaggio della serie televisiva Tre nipoti e un maggiordomo

Pagine correlate 
 Buffy l'ammazzavampiri (disambigua)